Ріу (, «річка») — португальська власна назва.

Топоніми

Валеш-ду-Ріу — парафія.
 Повуа-де-Ріу-де-Мойнюш — парафія.
 Ріу-де-Мору — парафія.
 Ріу-Дору — парафія.
 Ріу-Калду — парафія.
 Ріу-Фріу (Браганса) — парафія.